Rondé, een Nederlandse band
 Rønde, een plaats in Denemarken